Сезон 2019/2020 годов стал для футбольного клуба «Краснодар» 12-м в его истории. Команда принимала участие в 9-м чемпионате страны и в 12-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата, «Краснодар» занял третье место (второй раз в истории чемпионатов России), завоевав бронзовые медали, и получил право сыграть впервые в своей истории в Лиге чемпионов УЕФА 2019/2020, начав с 3-го квалификационного раунда.

Форма 
Производителем формы для клуба по прежнему является компания Puma. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2014 года является российская кондитерская компания Constell Group.

Хронология сезона 
 20 мая 2019 года «Краснодар» подписал контракт с бразильским полузащитником португальского футбольного клуба «Санта-Клара» Кайо сроком на пять лет.
 22 мая 2019 года игроком «Краснодара» стал датский полузащитник голландского клуба ПЕК Зволле — Юнес Намли. Контракт рассчитан на 4 года.
 10 июня 2019 года в «Краснодар» из казанского Рубина перешёл Руслан Камболов. Контракт рассчитан на 2 года.
 19 июня 2019 года Андрей Текучев на правах аренды до конца сезона перешёл в «Чайку».
 20 июня 2019 года «Краснодар» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником голландского «Фейнорда» — Тонни Вильеной.
 21 июня 2019 года двое воспитанников академии подписали арендные договора до конца сезона. (Роман Куражов в клуб ПФЛ «КАМАЗ», Олег Ланин в клуб ФНЛ «Енисей»).
 26 июня 2019 года хавбек Краснодара Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом Премьер-лиги «Уфа».
 11 июля 2019 года «Краснодар» и защитник Роман Шишкин расторгли трудовой контракт по обоюдному согласию сторон.
 13 июля 2019 года ряды «Краснодара» пополнил нападающий сборной Швеции Муркус Берг. Контракт рассчитан на 1 сезон.
 26 июля 2019 года «Краснодар» подписал контракт с французским полузащитником Сент-Этьена Реми Кабелла.
 31 июля 2019 года Футбольные клубы «Краснодар» и «Уфа» достигли договоренности об аренде воспитанника Академии Артёма Голубева.
 27 августа 2019 года «Краснодар» и «Университатя Крайова» оформили трансфер 22-летнего форварда Андрея Ивана. Румынский легионер возвращается в команду, из которой он перешел в «Краснодар» два года назад.
 30 августа 2019 года Лео Гогличидзе на правах аренды перешёл в «Чайку».
 2 сентября 2019 года:
 Мануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара». Контракт заключён до конца сезона.
 Алексей Грицаенко арендован до конца сезона «Тамбовом».
 Егор Сорокин подписал пятилетний контракт с «Краснодаром», но до конца сезона 2019/2020 он будет выступать за «Рубин» на правах аренды.
 20 сентября 2019 года «Краснодар» официально расторг контракт с Павлом Мамаевым.
 11 декабря 2019 года Алексей Татаев на правах аренды перешёл в «Млада-Болеслав», позднее 28 января 2020 года Чешский клуб выкупил у «Краснодара» трансфер молодого защитника.
 28 декабря 2019 года футбольные клубы «Краснодар» и «Рубин» достигли соглашения о переходе Ивана Игнатьева.
 30 декабря 2019 года «Краснодар» прерывает аренду Егора Сорокина в «Рубине». Трансфер Егора Сорокина был оформлен 2 сентября 2019 года, но по договоренности между клубами первую половину сезона 24-летний защитник отыграл в казанском клубе на правах аренды.
 7 января 2020 года «Краснодар» и московское «Динамо» оформили трансфер Дмитрия Скопинцева, который продолжил карьеру в московском клубе.
 15 января 2020 года Юнес Намли арендован «Колорадо Рэпидз», в котором игрок отыграет ближайшие два года.

Состав в сезоне 2019/2020

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 26 400 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 6 000 000

Матчи в сезоне 2019/2020

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Июнь

Июль

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
|colspan="14"|* Игроки, покинувшие команду или ушедшие в аренду в этом сезоне

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Соревнования

Кубок «Пари Матч» Премьер

Турнирная таблица

Чемпионат России

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений

Лига чемпионов УЕФА 

Заняв 3-е место в чемпионате России 2018/19, клуб получил право выступать в Лиге чемпионов сезона 2019/20, начав с 3-го квалификационного раунда.

Лига Европы УЕФА 

Вылетев из Раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/20, клуб получил право выступать в Лиге Европы сезона 2019/20, начав с группового этапа.

Групповой этап (Группа С)

Турнирная таблица

Кубок России 

Не вылетев из чемпионата России 2018/19, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2019/20, начав с 1/16 финала кубка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба Краснодар, новости, матчи, календарь, турнирная таблица, футболисты, тренеры, видео, фото, магазин, академия

Сезоны ФК «Краснодар»
Краснодар
Краснодар